Le francique était la langue parlée par les Francs.
Les langues franciques sont un groupe polyphylétique de langues et de dialectes au sein du groupe allemand (voir aussi Littérature francique)
Le groupe bas francique
Le groupe moyen francique
Le francique luxembourgeois ou luxembourgeois est la langue nationale du Luxembourg et un groupe de dialectes parlés en Lorraine (France), au grand-duché de Luxembourg et dans la province de Luxembourg (Belgique).
Le francique mosellan est un groupe de dialectes parlés en Lorraine (France), en Sarre, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) et dans le sud des cantons de l'Est (Belgique).
Le francique ripuaire est un groupe de dialectes parlés principalement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Le groupe haut-francique
Le francique méridional est un groupe de dialectes parlés dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne) et dans l'extrême-nord alsacien (autour de Wissembourg).
Le francique oriental est un groupe de dialectes parlés en Franconie (Allemagne).
Le francique rhénan est un groupe de dialectes parlés en Lorraine, en Alsace Bossue (France), en Sarre, dans le Palatinat et en Hesse (Allemagne).
Le francique lorrain est le nom donné à l'ensemble des dialectes franciques (francique rhénan de Lorraine, francique mosellan, francique luxembourgeois) parlés dans la partie de la Lorraine (France) traditionnellement appelée la Lorraine allemande.
 Bibliographie sur le francique lorrain, Littérature en francique lorrain